Румынская культура

Румынские традиции меняются от одного региона к другому.

Символизм, характерный для большинства праздников 
Фольклористы называют эти обряды «ритуалы», так названные Arnold Van Gennep, обряды в письменной форме опубликовано в 1909 / 1998 - потому что они знаменуют переход от одного  биологического или социального состояния к другому. Поскольку такие переходные ситуации всегда создают неопределенность, их роль заключается в том, чтобы как можно больше смягчить отрицательную энергию, напряжения возникающие в результате таких внутренних изменений.

Важным источником информации являются книги Симиона Флореа Мариан, православного священника, жившего в конце девятнадцатого - начале двадцатого века, под названием « Рождение у румын», « Румынские свадьбы», « Смерть у румын» .

Обряды перехода включают в себя три подпоследовательности, определенные тем же Арнольдом Ван Геннепом, а именно обряды антагонисты, как рождение, свадьба и погребение, а именно событие, как таковое, и интеграция в новый статус или интервал по окончанию события, например при рождении, интервал в 40 дней, пока родившая женщина не придёт в церковь и т. д.

Румынские традиции при родах 
Вера в проклятие, в их силу определять судьбы каждого человека, всегда была и до сих пор очень распространена укоренившись у румын, будучи унаследованной от римлян.

Есть три так называемые феи, которые приходят в ночи при отсутствия мужей (3, 5, 7) в первую неделю жизни новорожденного ребенка и предсказывают его судьбу. Говорят, что в древние времена эти проклятия видели и слышали у акушерок, которые - в те дни - присматривали за новорожденными и их матерями, и даже за родителями ребенка. К сожалению, из-за того, что акушерки раскрыли этот секрет, в настоящее время у них больше нет этого дара.
справа|мини|267x267пкс| Свадьба: жениха и невесты

Свадьба 

Румынские обычаи